26. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Milwaukee, w Stanach Zjednoczonych, w dniach 18–19 lutego 1995. Zawody rozegrano w hali Pettit National Ice Center. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Tytuły mistrzów świata wywalczyli: Amerykanka Bonnie Blair oraz Koreańczyk Kim Yun-man.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) oraz 35 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 20 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNF – nie ukończył, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1995 w sportach zimowych
1995 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Milwaukee